La Nueva Era kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Nueva Era, Veracruz, ort, Playa Vicente, 
 La Nueva Era, Hidalgo, ort, Tlahuiltepa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar